Giovanni Semerano (1911-2005), filologo italiano.
Giovanni Semerano (1907-2003), chimico italiano.